Ивановци могу бити:

 Ивановци (Љиг), насељено место у општини Љиг, Колубарски округ, Република Србија
 Ивановци (Валпово), насељно место у саставу града Валпова, Осјечко-барањска жупанија, Република Хрватска
 Ивановци (Чаглин), насељено место у општини Чаглин, Пожешко-славонска жупанија, Република Хрватска
 Ивановци (Моравске Топлице), насељено место у општини Моравске Топлице, Република Словенија

или

 Ивановци Горјански, насељено место у саставу града Ђакова, Осјечко-барањска жупанија, Хрватска;
 Марјански Ивановци, насељено место у општини Маријанци, Осјечко-барањска жупанија, Република Хрватска;